

Onomastica
 Cosma – variante del nome proprio di persona Cosimo

Persone
 Adrian Cosma – pallamanista rumeno
 Giuseppe Cosma – ex calciatore italiano
 Vittorio Cosma – tastierista, compositore e produttore discografico italiano
 Vladimir Cosma – compositore, direttore d'orchestra, violinista, pianista e arrangiatore rumeno naturalizzato francese